Komarno est un toponyme qui peut désigner :

Komarno, un hameau du Manitoba.

Komarno, un village situé dans la municipalité de Bar.

Komarno, un village dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Komarno, un village dans la voïvodie de Lublin

Komárno, une ville de la région de Nitra.

Komárno, une commune du district de Kroměříž, dans la région de Zlín.

Komarno, une ville de l'oblast de Lviv.

Homonymie de toponyme